Barron Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Barron Hill (Tennessee)
 Barron Hill (Vermont)